Chukha egyike Bhután 20 körzetének. A fővárosa Phuentsholing.

Földrajz 
Az ország déli részén található. Északra tőle Tibet.

Városok
 Phuentsholing

Gewog-ok
 Bhalujhora
 Bjacho
 Bongo
 Chapcha
 Dala
 Dungna
 Geling
 Getena
 Logchina
 Metakha
 Phuentsholing

Történelem

Látnivalók

Források 
 bhutan.gov.bt

Bhután körzetei